Bolea ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Francisca Abarca de Bolea, spanische Zisterzienserin, Dichterin und Schriftstellerin
 Carlos María Ariz Bolea (1928–2015), spanischer Theologe
 Fernando Bolea (* 1965), spanischer Handballspieler
 Gerónimo Abarca de Bolea y Portugal, aragonesischer Adliger und Historiker
 Martín Abarca de Bolea y Castro, spanischer Dichter und Schriftsteller
 Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda (1719–1798), spanischer Politiker, Minister, Militärperson

Bolea ist der Hauptort der spanischen Gemeinde La Sotonera in der aragonesischen Provinz Huesca.